
Ню́кжа — река в Забайкальском крае и Амурской области России, правый приток Олёкмы.

Длина реки составляет 583 км, площадь водосборного бассейна — 32 100 км². Берёт начало на склоне хребта Нюкжин. Река замерзает в октябре и остаётся под ледяным покровом до мая. Питание преимущественно дождевое.

Основной приток — Лопча.

Каменные скребки, нуклеусы-скребки и вкладыши, обнаруженные на памятнике Нюкжинская писаница при раскопках жертвенника, находят себе аналоги в ранненеолитических памятниках Прибайкалья, памятниках сыалахского времени в Якутии и в Шилкинской пещере близ села Шилкинский Завод на Верхнем Амуре. Нюкжинская писаница и все четыре группы рисунков быркинской писаницы (Забайкальский край) имеют общие стилистические и тематические особенности: изображение животных в профиль, с головами в форме параболы, отражение охотничьей магии.

У реки расположены населённые пункты Усть-Уркима, Ларба, Лопча, Чильчи, Юктали, Усть-Нюкжа (от истока к устью).

Список обнаруженных в данном районе рыб включает 12 видов, относящихся к 7 семействам и 5 отрядам. В том числе в реке обитают такие ценные виды рыб как таймень и хариус. По всей видимости, данный список может быть существенно расширен.

Примечания

Топографические карты

Ссылки 
 
 

Притоки Олёкмы
Реки Тунгиро-Олёкминского района
Реки Тындинского района